Melbye ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pultz Melbye (* 1981), dänischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Anton Melbye (1818–1875), dänischer Maler
 Fritz Melbye (1826–1869), dänischer Maler
 Iben Melbye (* 1943), dänische Schriftstellerin
 Vilhelm Melbye (1824–1882), dänischer Maler

Melbye ist der Name folgender Orte:
 Melby (Sjælland), dänische Ortschaft mit 803 Einwohnern 

Siehe auch:
 Melby Sogn, Name mehrerer Kirchspielsgemeinden in Dänemark